ISO 3166-2:BI — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бурунди. Стандарт охватывает 17 провинций Бурунди. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бурунди — BI и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код провинции образован созвучно: названию, аббревиатуре названия провинции. Геокоды провинций Бурунди являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BI, присвоенного Бурунди в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бурунди 
Геокоды 18 провинций административно-территориального деления Бурунди.

Геокоды пограничных Бурунди государств 
 Руанда — ISO 3166-2:RW (на севере),
 Демократическая Республика Конго — ISO 3166-2:CD (на западе),
 Танзания — ISO 3166-2:TZ (на востоке и юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бурунди

Ссылки 
 
 Геокоды Бурунди 

2:BI